Impulse signifie pulsion, impulsion en anglais.
Ce nom peut faire référence à plusieurs œuvres :

Cinéma 

 Impulse, un film muet de Norval MacGregor, sorti en 1922;
 Impulse, un film de Charles de Lautour, sorti en 1954;
 , un film de William Grefe, sorti en 1974;
 , un film de Graham Baker, sorti en 1984;
  (Impulse), un film de Sondra Locke, sorti en 1990;

 Impulse, un court métrage de Kristian M. McKenna, sorti en 2005;
 Impulse, un film de Matt Lopin, sorti en 2005;
 Impulse, un film de Charles T. Kanganis, sorti en 2008;
 , un film de Scott Beck et Bryan Woods, sorti en 2010.

Télévision 
 Impulse, une série télévisée, diffusée depuis 2018

Autres désignations 
Ce nom peut aussi désigner :
 Bart Allen dit Impulse, personnage de DC Comics.
 Impulse!, un label de jazz.
 "Impulse" ex-parfum de la marque Fabergé, propriété du groupe Unilever
 Impulse, plateforme de distribution de contenu en ligne, généralement de jeux vidéo.

Voir aussi